О́браз те́ла — восприятие человеком эстетики и сексуальной привлекательности своего собственного тела. Понятие «образ тела» ввёл австрийский невролог и психоаналитик Пауль Шильдер (Paul Ferdinand Schilder) в своей книге «Образ и внешний вид человеческого тела» (The Image and Appearance of the Human Body, 1935 год). Человеческое общество во все времена придавало большое значение красоте человеческого тела, но и восприятие человеком собственного тела может не соответствовать стандартам общества.

Концепция образа тела используется во многих дисциплинах, в том числе в психологии, медицине, психиатрии, философии и культурологии, и в феминистских исследованиях. Этот термин также часто используется в средствах массовой информации. Консенсусного определения в этих дисциплинах и в СМИ не существует.

В 2007 году в докладе Американской психологической ассоциации было показано, что культура всей сексуализации девочек (и женщин) вносит вклад в повышение женской тревожности, связанной с телом. Подобные результаты насчёт образа тела были получены Постоянным комитетом сената австралийского правительства в докладе о сексуализации детей в средствах массовой информации. Однако другие исследователи выразили обеспокоенность тем, что эти выводы не основаны на достоверных данных.

У образа тела — широкий спектр психологических и физических эффектов. По словам доктора Арика Сигмана, британского биолога, некоторые женщины, видящие более худых женщин, имеют немедленное изменение химических процессов мозга, уменьшающее чувство собственного достоинства и вызывающее ненависть по отношению к себе.

Согласно Monteath и McCabe, примерно две пятых женщин испытывают негативные чувства в отношении как отдельных частей своего тела, так и всего своего тела в целом. 

Согласно Psychology Today, 56 % женщин и около 40 % мужчин, принявших участие в исследовании в 1997 году, были недовольны своим внешним видом.

Схема тела и образ тела 
Важно отметить различие между понятиями «схема тела» и «образ тела», неверное употребление и смешение которых нередко встречается в литературе. Под схемой тела понимается неосознаваемое внутреннее представление, совокупность информации о структурной организации тела, о его динамических характеристиках, текущем и изменяющемся положении его частей. Это представление играет важную роль в процессах поддержания и регулирования позы, а также при организации движений. Образом тела называют осознаваемое субъектом ментальное представление о собственном теле.

Французский детский психоаналитик Франсуаза Дольто разработала концепцию бессознательного образа тела.

См. также 
 Дисморфофобия

Примечания

Литература 
 Blakeslee, S. «Out-of-Body Experience? Your Brain is to Blame.» New York Times, October 3, 2006.
 Debra L. Gimlin, Body Work: Beauty and Self Image in American Culture (University of California Press, 2002) ISBN 0-52-022856-1
 Grogan, Sarah. Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women, and Children.
 Melzack, R. «Phantom Limbs.» Scientific American, Secret of the Senses. 2006: 53-59.
 
 Ramachandran, V.S. A Brief Tour of Human Consciousness. New York: Pearson Education, 2004.
 
 
 Sacks, Oliver. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. New York: Simon and Schuster, 1985.
 Sherrington, C. S. The Integrated Action of the Nervous System. C Scribner’s Sons, 1906.
 
 

Психологические понятия
Человеческое тело
Эстетика
Психоанализ